Лапова:

 Лапова, Евгения Васильевна — российская актриса, победительница конкурса «Краса России-2009»
 Лапова (приток Кихти) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области
 Лапова (приток Моржевки) — река в России, протекает в Архангельской области
 Лапова (приток Усолки) — река в России, протекает в Архангельской области